Osoby
 Anton Dohrn (1840–1909) – niemiecki przyrodnik
 Carl August Dohrn (1806–1892) – niemiecki przyrodnik
 Heinrich Wolfgang Ludwig Dohrn (1838–1913), niemiecki entomolog
 Heinrich Dohrn (1769–1852) – niemiecki kupiec
 Maria Baranowska-Dohrn (1856–1909) – polska tłumaczka